ypsilon1 Centauri
 ypsilon2 Centauri